Acili Aviola (en llatí Acilius Aviola) va ser un militar romà membre de la gens Acília que va viure durant el .

L'any 21 va ser llegat de l'emperador Tiberi a la Gàl·lia Lugdunense. Va sufocar una revolta dels andecaus (andecavi) i dels túrons (turonii). Els investigadors discuteixen si aquest Acili Aviola és el mateix que Gai Calpurni Aviola que va ser cònsol sufecte l'any 24.

Referències 

Llegats imperials
Gens Acília